Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) est une université de troisième cycle fondée en 1985 et dont le siège est à Sucre, en Bolivie.

Elle possède des sièges nationaux à Quito, en Équateur (depuis 1992) et à Caracas, au Venezuela (depuis 2005), ainsi que des bureaux régionaux à Bogotá, en Colombie et à La Paz, en Bolivie.

Notes et références

Liens externes 

  
 
 
 UASB à Sucre 
 UASB à Quito 
 La UASB en la página web de la Comunidad Andina

Fondation en 1985
Université en Équateur
Pages avec des traductions non relues
Université en Bolivie
Simón Bolívar